Баже́нов Олекса́ндр Микола́йович:

 Баженов Олександр Миколайович (1835–1867) — російський письменник і театральний критик.
 Баженов Олександр Миколайович (1940) — російський театральний художник, заслужений діяч мистецтв Росії.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок